Ел Сарагвато има више значења:

 Ел Сарагвато (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сарагвато, Лас Делисијас (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику